«Sensor» — восьмой полноформатный студийный альбом немецкой группы Camouflage, выпущенный в 2003 году лейблом Polydor Records. Альбом занял первые места в таких изданиях, как Orkus и Sonic Seducer.

Список композиций 
00. Intro Sensor (0:35) 
01. Me And You (4:41) 
02. Perfect (4:52) 
03. Harmful (4:29) 
04. Here She Comes (4:37) 
05. I Can't Feel You (4:06) 
06. Lost (5:56) 
07. I'll Follow Behind (4:21) 
08. Adrenalin (1:08) 
09. Blink (5:15) 
10. Thief (4:36) 
11. Together (4:46) 
12. 74 Minutes (2:56) 
13a. You Turn (5:00) 
13b. Perfect Sensor (3:59)

Синглы 
 Thief
 Me And You
 I Can't Feel You

Альбомы Camouflage